Kohnen ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Kohnen (1889–1985), deutscher Politiker und NSDAP-Funktionär
 Heinrich Kohnen (1880–1968), deutscher Maler und Kunsthandwerker
 Heinz Kohnen (1938–1997), deutscher Geophysiker und Polarforscher
 Joseph Kohnen (1940–2015), luxemburgischer Philologe
 Natascha Kohnen (* 1967), deutsche Politikerin
 Robert Kohnen (1932–2019), belgischer Cembalist und Organist
 Winfried Kohnen (* 1953), deutscher Mathematiker

Kohnen steht für:

 Mount Kohnen, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:

 Kohnen-Station, deutsche Forschungsstation im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Konen
 Cohnen
 Koenen
 Coenen